De finale van de DFB-Pokal van het seizoen 2011/12 werd gehouden op zaterdag 12 mei 2012 in het Olympisch Stadion in Berlijn. Landskampioen Borussia Dortmund nam het op tegen Bayern München. Dortmund won met 5-2.

De Poolse spits Robert Lewandowski scoorde in de finale een hattrick voor Borussia Dortmund. Twee jaar na de bekerfinale maakte hij de overstap naar Bayern München.

Finale

Wedstrijd

2012
Borussia Dortmund
FC Bayern München
Sportevenement in Berlijn
Voetbal in 2012